San Brendano di Birr – santo irlandese.
San Brendano di Clonfert – santo irlandese.